Heemann ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitta Heemann (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)

 Maria Bernadete Heemann, brasilianisches Model